Фэй Марсей (; родилась 30 декабря 1986 года) — британская актриса.

Биография 
Фэй Марсей родилась в Мидлсбро на северо-востоке Англии. Она обучалась в , где сыграла несколько театральных ролей. Во время обучения Фэй стала победительницей Spotlight Prize 2012. Сыграв до этого небольшую роль в комедийной драме Is That It?, сразу после окончания обучения Марсей получила одну из главных ролей в сериале «Белая королева». Следующей большой ролью Фэй стала роль Кэндис в сериале Fresh Meat.

В 2014 году появилась в крупных ролях в фильме «Гордость» и рождественском спецвыпуске сериала «Доктор Кто». В том же 2014 году получила роль Бродяжки в 5-м сезоне телесериала «Игра Престолов», вышедшем на экраны в апреле 2015 года.

Фильмография

Работы в театре

В играх 

Она играет роль Эмми в игре NEED FOR SPEED (2015) для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Faye Marsay on curtisbrown.co.uk

Актрисы телевидения Великобритании
Актрисы театра Великобритании